Goldbergsee  ist ein Gewässername: 
 Goldbergsee Coburg, Stausee bei Coburg
 Goldbergsee (Marktschorgast) in Marktschorgast, Bayern
 Goldbergsee (Ohlenstedt), See im niedersächsischen Landkreis Osterholz; siehe Ohlenstedter Quellseen
 Goldbergsee (Ostheim), See im Naturschutzgebiet Ostheim